Президентство Владимира Путина — 4 срока, в сумме около 20 лет:
 Первый президентский срок (2000—2004)
 Второй президентский срок (2004—2008)
 Третий президентский срок (2012—2018)
 Четвёртый президентский срок (2018—2024)

См. также 
 Путинизм
 Правительство Путина